Takari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Takari, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Kelurahan Takari, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar